Марк Андре Уэст (; родился 5 ноября 1960, Питерсберг, штат Виргиния) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете Старого Доминиона, в 1983 году был выбран на драфте НБА под 30-м номером командой «Даллас Маверикс». Позже выступал за команды «Милуоки Бакс», «Кливленд Кавальерс», «Финикс Санз», «Детройт Пистонс», «Индиана Пэйсерс» и «Атланта Хокс». Всего в НБА провёл 17 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 1090 игр, в которых набрал 6259 очков (в среднем 5,7 за игру), сделал 5347 подборов, 428 передач, 326 перехватов и 1403 блокшота.

В 1982 году выиграл в составе сборной США серебряные медали чемпионата мира по баскетболу в Колумбии.

Карьера тренера 
25 июня 2013 года Марк Уэст был официально назначен на должность помощника главного тренера, Джеффа Хорнасека, в родной команде «Финикс Санз».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com
 Биография на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Атланта Хокс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Финикс Санз»
Родившиеся в Питерсберге (Виргиния)
Выпускники Университета Олд Доминион